Denumirea de Trăstikovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Trăstikovo, un sat în comuna Kameno, regiunea Burgas;
 Trăstikovo, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.